Дом трудолюбия (значения):

 Дом трудолюбия — форма помощи незащищённым слоям населения, возникшая в конце XIX века в России.

 Дом трудолюбия — в Кронштадте.
 Дом трудолюбия — в Ростове-на-Дону.
 Дом трудолюбия — в Таганроге.

См. также 
 Работный дом